Stroman ist der Familienname folgender Personen:
 C. Scoby Stroman (1931–1996), amerikanischer Jazzmusiker und Tänzer
 Scott Stroman (* 1958), amerikanischer Jazzmusiker, Komponist und Dirigent
 Susan Stroman (* 1954), US-amerikanische Theaterregisseurin, Choreografin, Filmregisseurin und Performerin 

Siehe auch:
 Strohmann (Begriffsklärung)